Якушкино () — чувашское село в Нурлатском районе Республики Татарстан, входит в Якушкинское сельское поселение

Расположено на реке Аксумлинка, в 16 км к северо-западу от города Нурлат.

На 2010 год — 549 жителей (чуваши).

История 
Исторические названия: Салдакаево, Быково (, ). 

До 1860-х годов жители относились к категории государственных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота. В начале 20 века в селе Якушкино функционировали земская школа (открыта в 1896 году), 2 крупообдирки, маслобойня, 2 мелочные лавки. В этот период земельный надел сельской общины составлял 2538 десятин.

В конце XVIII века некрещёные чуваши составляли 52% населения, в конце XIX века — 38%, в начале XXI века — несколько семей. В конце XIX века некоторые чувашские семьи перешли в ислам. В языке и традиционной культуре наблюдаются общие для закамских чувашей черты (среднечеремшанский вариант): в обрядовом календаре сурхури, çăварни, мункун (калăм кун), сĕрен, çимĕк, учук, уяв, кĕр сăри. В XX веке сохранялись элементы «языческого» комплекса: юпа и юпа юрри, чÿклеме, карташ пăтти, учук, çумăр чукĕ, чăваш мункунĕ (отмечают в среду на предпасхальной неделе).

В Якушкино также находилась главная и древняя Кереметь всех чувашей Нурлатского района исповедующих традиционную религию «Тёне». Под термином «Якушкинский куст Нурлатского района» понимаются деревни Ерепкино, Аксумла, Якушкино, Абрыскино, Салдакаево, расположенные цепочкой по направлению к реке Черемшан.

До 1920 года село входило в Егоркинскую волость Чистопольского уезда Казанской губернии. С 1920 года в составе Чистопольского кантона Татарской АССР. С 10 августа 1930 года в Октябрьском (с 10 декабря 1997 года — Нурлатский) районе.

Число жителей 
в 1859 году — 649, в 1897 году — 997, в 1908 году — 1071, в 1920 году — 1313, в 1926 году — 1059, в 1938 году — 1345, в 1949 году — 1031, в 1958 году — 874, в 1970 году — 860, в 1979 году — 706, в 1989 году — 549, в 2002 году — 561 человек.

Примечания 

Населённые пункты Нурлатского района